

Biologia 

Idotea – genere di crostacei

Mitologia 
 Idotea (o Eido o Eidotea) – personaggio della mitologia greca, una ninfa che convinse il padre Proteo ad aiutare Menelao
 Idotea (o Eidotea) – personaggio della mitologia greca, figlia di Eurito re di Caria e possibile moglie del re Mileto
 Idotea (o Eidotea) – personaggio della mitologia greca, madre di Cerambo
 Idotea (o Eidotea) – personaggio della mitologia greca, sorella di Cadmo a volte indicata come moglie di Fineo